Edred (923 - 23 de novembre del 955) va ser el quart fill del rei d'Anglaterra Eduard el Vell, i va succeir el seu germà Edmund al tron l'any 946.

Regnat 
Va ser escollit com a rei per davant dels dos fills del seu germà Edmund, ja que els nobles van considerar que calia un home experimentat per comandar el regne en el context bèl·lic del moment. Va ser coronat a Kingston-upon-Thames el 16 d'agost del 946.

Durant el seu regnat va combatre els vikings, aconseguint de posar la totalitat de Northúmbria sota el seu control. El principal rival al qui es va enfrontar va ser Eric el Sanguinari, que havia estat rei a Noruega i s'havia establert a Northúmbria. Eric va aplegar un grup de guerrers, va incendiar el monestir de Ripon i tenia intenció de continuar atacant però l'exèrcit d'Edred va acabar amb les seves aspiracions en una batalla a Castleford. Els northúmbris van pagar una compensació al rei anglès per haver participar en l'atac.

Durant els seus darrers anys Edred va patir una salut precària, fruit d'un problema digestiu. Un cronista explica que per alimentar-se havia de xuclar el suc dels aliments, mastegar el que quedava i escopir-hi. Va morir el 955 als 31 anys a Frome (Somerset), i va ser enterrat a Winchester.

Solter i sense descendència, el tron el va heretar el seu nebot Eduí.

Família

Avantpassats

Referències

Bibliografia 
 
 
 

Reis anglosaxons d'Anglaterra
Casa de Wessex
Morts a Anglaterra